Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 1999 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (Qualificato)
 Daniel Vacek (ultimo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Jeff Tarango (Qualificato)

 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Orlin Stanojčev (ultimo turno)
 George Bastl (Qualificato)
 Lorenzo Manta (ultimo turno)

Qualificati 

 Arnaud Clément
 George Bastl

 Lars Burgsmüller
 Jeff Tarango

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1999
ATP Tour 1999